Živko je lahko:
 Živko, moško osebno ime 
 Živko, priimek več znanih ljudi